Synthesizer, een muziekinstrument
 Synthesizermodule, een synthesizer die geen toetsen heeft
 Synthesizer Greatest, een serie verzamelalbums met elektronische muziek
 Frequentiesynthesizer, een elektronische schakeling

Zie ook
 Synthese